SAMD9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 589 амінокислот, а молекулярна маса — 184 281.

Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки